{{Ficha de noble
|nombre = Carlos XIII de Suecia
|título = Rey de Suecia
|imagen = Karl XIII, 1748-1818, konung av Sverige och Norge - Nationalmuseum - 15317.tif
|tamaño de imagen = 250px
|epígrafe = Carlos XIII de Suecia por Artista Desconocido.
|reinado = 
|coronación = 
|tratamiento = 
|otros títulos = 
|nombre completo = 
|fecha de nacimiento = 7 de octubre de 1748
|lugar de nacimiento = Castillo de Estocolmo, 
|fecha de defunción = 5 de febrero de 1818(69 años)
|lugar de defunción = Estocolmo,  Suecia
|lugar de entierro = 
|predecesor = 
|regente = 
|sucesor = 
|suc-tipo = 
|heredero = 
|consorte = Carlota de Holstein-Gottorp
|cónyuge = 
|descendencia = 
|casa real = Casa de Holstein-Gottorp
|dinastía = 
|himno real = 
|padre = Adolfo Federico de Suecia
|madre = Luisa Ulrica de Prusia
|servicio militar
|apodo = 
|lealtad = 
|rama = 
|unidad = 
|condecoraciones = 
 
|conflictos = 
|residencia = 
|firma = 
|escudo = Armoiries_du_Roi_Charles_XIII_de_Suède_et_de_Norvège_1814_1818.svg
|lema = Folkets väl min högsta lag
|título0 = Rey de Suecia
|reinado0 = - ()
|predecesor0 = Gustavo IV Adolfo
|sucesor0 = Carlos XIV Juan
|título1 = Rey de Noruega
|reinado1 = - ()
|predecesor1 = Cristián Federico 
|sucesor1 = Carlos III Juan
}}
Carlos XIII de Suecia (Estocolmo, Suecia; 7 de octubre de 1748-Estocolmo, 5 de febrero de 1818) fue rey de Suecia de 1809 hasta 1818. Rey de Noruega de 1814 a 1818, como Carlos II de Noruega. Era el hijo menor del rey Adolfo Federico de Suecia y Luisa Ulrica de Prusia.

Duque de Södermanland 

Carlos XIII nació en el castillo de Estocolmo un 7 de octubre de 1748. Su educación estuvo muy influida por su hermano mayor, el rey Gustavo III.

En 1772 colaboró activamente en el golpe de Estado que incrementó los poderes de Gustavo III y significó una vuelta al absolutismo. Posteriormente, logró destacarse en las actividades militares cuando su hermano decidió invadir Rusia. Carlos participó en varias batallas navales, y logró un sonado triunfo en la batalla de Hogland el 7 de junio de 1788.

Tras el asesinato de Gustavo III en 1792, el duque Carlos actuó como tutor de su sobrino, el joven rey Gustavo IV Adolfo. En teoría, Carlos se encargaba del gobierno, pero en realidad este residía en Gustaf Adolf Reuterholm, un miembro de la nobleza que se había opuesto al gobierno de Gustavo III. Desde entonces, fue claro que la autoridad monárquica solo sería la sombra de la de tiempos de Gustavo.

Cuando Gustavo Adolfo alcanzó la mayoría de edad, el duque Carlos continuó participando de manera marginal en la política. Cuando el impopular rey fue destronado el 13 de marzo de 1809, Carlos fue llamado para hacerse cargo del gobierno provisional mientras se elegía al sucesor. Como toda la familia de Gustavo Adolfo fue desterrada, el heredero más próximo fue el propio Carlos. Antes de ser investido rey, Carlos debió aceptar la promulgación de una nueva constitución liberal. Fue coronado el 29 de junio de 1809.

Rey de Suecia 

Carlos se convirtió en un rey títere manejado por el parlamento. Ante la falta de herederos, pues su único hijo legítimo había fallecido el mismo año de su nacimiento (1798), el rey fue obligado a adoptar como hijo al príncipe danés Cristián Augusto (quien adoptaría el nombre de Carlos Augusto). Carlos Augusto, que había apoyado la conspiración contra Gustavo IV Adolfo, llegó a Estocolmo a principios de enero de 1810, y fue nombrado príncipe heredero ese mismo año. El príncipe fallecería súbitamente ese mismo año. Se acusó de su asesinato a Hans Axel de Fersen.

El conde Carl Otto Mörner, por propia iniciativa decidió viajar a Francia y conseguir un nuevo hijo adoptivo al rey, que en este caso fue el mariscal Jean-Baptiste Jules Bernadotte, militar del ejército de Napoleón Bonaparte. La candidatura de Bernadotte fue ganando adeptos entre la aristocracia sueca y finalmente fue elegido nuevo príncipe heredero en 1810. La disminuida salud de Carlos XIII lo convirtió en una mera figura decorativa, y Bernadotte tomó las riendas del gobierno desde su llegada a Estocolmo en noviembre de 1810, donde adoptó el nombre de Carlos Juan.

Rey de Suecia y Noruega 

Mediante la gestión de Bernadotte, se ganó el territorio de Noruega con la aplicación del Tratado de Kiel y la posterior Guerra sueco-noruega, que obligaba a Dinamarca, aliada de Napoleón, a ceder el territorio noruego a Suecia. De esa manera Carlos XIII se convirtió también en soberano de Noruega a partir del 4 de noviembre de 1814. Como en Suecia, Carlos fue únicamente un rey nominal en Noruega y su precario estado de salud le impidieron ser coronado en este último país.

Carlos XIII falleció en Estocolmo el 5 de febrero de 1818. Le sucedió su hijo adoptivo el príncipe heredero Carlos Juan.

Familia 

Carlos XIII se casó con su prima Eduvigis Isabel Carlota de Holstein-Gottorp el 7 de julio de 1774. Fruto del matrimonio nació un hijo: 

 Carlos Adolfo (3 de julio de 1798-10 de julio de 1798).

Mantuvo además una relación antes del matrimonio con Augusta Fersen, con quién procreó un hijo ilegítimo:

 Carl Löwenhielm (1772-1861).

Ante la ausencia de herederos legítimos que le sobrevivieran, el monarca adoptó con este propósito a:

 Carlos Augusto (Cristián Augusto de Dinamarca) (1768-1810)
 Carlos Juan (Jean-Baptiste Jules Bernadotte) (1763-1844). Rey de Suecia.

Heráldica  

<center>
{| class="wikitable"
| <center><center>Escudo de armas como Príncipe de Suecia, Duque de Södermanland
| <center><center>Escudo de armas como rey Carlos XIII de Suecia, 1809-1814
| <center><center>Escudo de armas como rey Carlos XIII de Suecia y Noruega, 1814-1818
| <center><center>Monograma real del rey Carlos XIIIde Suecia
|}

Ancestros

Referencias 

Reyes de Suecia del siglo XIX
Reyes de Noruega del siglo XIX
Casa de Holstein-Gottorp
Masones de Suecia
Grandes maestres de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de San Andrés
Fallecidos en Estocolmo
Nacidos en Estocolmo
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Reyes de Suecia (casa de Holstein-Gottorp)